Goldmacher steht für:
 den Beruf des Goldherstellers, siehe Alchemie
 Der Goldmacher, zweiter Teil des dreiteiligen Fernseh-Abenteuermehrteilers Cagliostro aus dem Jahr 1973, siehe Cagliostro (1973)
 Die Goldmacher – Sport in der DDR, deutscher Dokumentarfilm aus dem Jahr 2008